Pendragon bezeichnet

 einen Berg auf Elephant Island, siehe Mount Pendragon
 einen Bielefelder Verlag, siehe Pendragon (Verlag) 
 den sagenhaften Vater von König Artus, siehe Uther Pendragon
 eine britische Neo-Prog-Band, siehe Pendragon (Band)
 ein Werk von Antal Szerb (Die Pendragon-Legende, 1934)
 eine Fantasy-Reihe von D.J. MacHale, siehe The Pendragon Adventure
 ein Fantasy-Rollenspiel von Greg Stafford, siehe Pendragon (Rollenspiel)